Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutschen Kriminalfilmreihe Wilsberg. Die von der Warner Bros. International Television Production für den Fernsehsender ZDF produzierte Reihe wurde erstmals am 20. Februar 1995 mit der Folge Und die Toten lässt man ruhen ausgestrahlt. Bis heute wurden 78 Filme der Reihe mit einer Laufzeit von je ca. 90 Minuten gesendet.

Weblinks 
 
 
 Wilsberg auf der ZDF-Seite zur Sendung

Einzelnachweise

Anmerkungen 

Wilsbergepisoden
!